Budynek BNP Paribas Banku Polska w Toruniu – zabytkowy budynek bankowy w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek banku znajduje się w centrum miasta, na terenie Jordanek, tuż przy Zespole Staromiejskim oraz w bliskim sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego. Część reprezentacyjna tego gmachu i główne wejście znajduje się przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 15.

Historia 
Budynek powstał w latach 1938–1939 według projektu Mariana Lalewicza. Jego pierwszym właścicielem był Państwowy Bank Rolny. 3 stycznia 2012 roku obiekt został wpisany do rejestrów zabytków. Obecnie jest siedzibą oddziału BNP Paribas Banku Polska SA.

Konstrukcja i architektura 
Trzykondygnacyjny budynek rozplanowano na rzucie prostokąta z wydatnym ryzalitem na osi, wspartym na czterech filarach oraz półokrągłym ryzalitem w elewacji tylnej, mieszczącym klatkę schodową. Jego żelbetowa konstrukcja jest wypełniona cegłą, a ściany zewnętrzne zostały obłożone czerwoną klinkierową cegłą w tzw. wątek gotycki. Do architektury gotyku nawiązują również szerokie otwory okienne doświetlające sale operacyjne budynku. Warte uwagi są także wałkowo-żłobkowe profilowane filary wewnątrz obiektu.

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Toruń
BNP Paribas